Karangtengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 109,61), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,69), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 109,19), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,44), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,76), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,03, long 111,10), 
 Kecamatan Karangtengah (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,02, long 111,08), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 109,12), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 109,23), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,35), 
 Kelurahan Karangtengah, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 109,89), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 109,76), 
 Kecamatan Karangtengah (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 106,94), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 106,81), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,25), 
 Kecamatan Karangtengah (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,58), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 109,50), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,86, long 108,65), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,75, long 112,92), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 109,89), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,74, long 112,25), 
 Desa Karangtengah (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,86), 

Robotskapade Indonesienförgreningar